Мел Новак (род. 16 июня 1942 года) — американский актер, наиболее известный по отрицательным ролям в фильмах "Джонс из чёрного пояса ", "Игра смерти " и «Око за око». Также известен тем, что сам выполнял все трюки и боевые сцены.

Карьера

1970-е и 1980-е годы 
Родился в Питтсбурге в семье сербов под именем Милан Мрдженович Дебютировал в кино в 1974 году, снявшись в двух фильмах жанра blaxploitation: "Трек Тёрнер " с Айзеком Хейзом в главной роли и "Черный пояс Джонс " с Джимом Келли, снятом Робертом Клаусом, который привёл Новака к роли в фильме Клауса «Последний воин». (1975) с Юлом Бриннером. Последловали работы в фильмах «Кот в клетке» (1978) с Сибил Даннинг в главной роли и других. Одной из его самых громких ролей 70-х годов была роль наемного убийцы Стика в «Игре смерти» (1978), снова поставленной Робертом Клаусом. У Новака также были роли в двух фильмах Чака Норриса : «Сила одиночки» (1979) и "Око за око " (1981). С начала 80-х Новак снимался в основном в независимых проектах, таких как "Милый, но смертоносный " (1981) режиссёра/продюсера Дэвида Шелдона со звездой фильмов категории B Люсиндой Дулинг.

1990-е и 2000-е годы 
В 90-х Новак появился в двух фильмах режиссёра Гарри Маршалла : «Райское наслаждение» (1994) по роману Энн Райс и «Дорогой Боженька» (1996).

В 2005 году он появился в боевике/фильме ужасов "Убийца вампиров ", в котором также снимались Джеральд Окамура, с которым Новак снялся в нескольких фильмах, и Руди Рэй Мур . В 2008 году Новак был занесен в Зал славы боевых искусств в Лондоне. В 2015 году Новак сыграл заметную роль в боевике « Полицейский-самурай 2: Смертельная месть» .

Личная жизнь 
Новак также является рукоположенным священником, известным тем, что устраивал похороны и поминки знаменитостей, таких как сын Чака Коннорса, Джеффри Алан Коннорс, и отец Тима Бертона, Билл Бертон. Более 39 лет он проработал в служении по борьбе с преступностью и в тюрьмах. У него также есть две дочери, Николь и Леа, и трое внуков от дочери Леи.

Фильмография

Библиография

Примечания 

Киноактёры США